Repere – coordinate corporee superficiali per l'individuazione di organi, sintomi, segni e altre particolarità cliniche
 Repère – in scultura, chiodini di riferimento